Oncousoecia är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Canu 1918. Oncousoecia ingår i familjen Oncousoeciidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Oncousoecia